Toponímia:
 Mos (Aude), municipi al departament de l'Aude (regió d'Occitània, França)
 Mos (Pontevedra), municipi a la Comarca de Vigo (Província de Pontevedra, Galícia)
 Porto de Mós, municipi al districte de Leiria (regió del Centre, Portugal)
 Tecnologia:
 Mos (equitació), part de la brida que s'introdueix a la boca del cavall per a dirigir-lo
 MOS Technology, fabricant de calculadores i microprocessadors
 MOS Technology 6502, microprocessador de 8 bits dissenyat per MOS Technology el 1975 
 MOS Technology 6507, microprocessador de 8 bits produït per MOS Technology
 MOS Technology 6510, microprocessador dissenyat per MOS Technology
 Estructura MOS, disseny condensador en el que una de les armadures és metàl·lica
 Biografies:
 Aad de Mos (La Haia, 1947), entrenador de futbol neerlandès
 Christine Mos (De Wijk, De Wolden, 1972), ciclista neerlandesa professional del 1999 al 2007
 Miscel·lània:
 Mos maiorum ("costums dels ancestres"), expressió usada a l'antiga Roma per referir-se a un conjunt de tradicions que formaven la moral i les normes
 Mos Teutonicus ('costum alemany'), costum funerari postmortem utilitzat a l'Europa medieval